Baber kann sich beziehen auf:

 Baber Johansen (* 1936), deutscher Islamwissenschaftler und Soziologe
 Alice Baber  (1928–1982), US-amerikanische Malerin
 Henry Hervey Baber (1775–1869), britischer Philologe
 Zāhir ad-Dīn Muhammad Bāber (1483–1530), persischer Mogul; siehe Babur 
 Baber (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten